Lemmer steht für:

 Lemmer, einem Ort in den Niederlanden
 Lemmer (Jütland), einen Ort in Dänemark

Personen:
 Albert Lemmer (1846–1922), deutscher Ingenieur und VDI-Vorsitzender
 Alena Lemmer (* 1997), deutsche Tischtennisspielerin
 August Lemmer (1862–1933), deutscher Künstler
 Björn Lemmer (* 1942), deutscher Pharmakologe
 Ernst Lemmer (1898–1970), deutscher Politiker (CDU), Bundesminister
 Gerd Ludwig Lemmer (1925–2016), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Europäischen Parlaments
 Hellmut Lemmer (* 1947), deutscher Schriftsteller, Rezitator, Herausgeber und Kulturschaffender
 Henning Lemmer (1931–2020), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Jakob Lemmer (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Lemmer (1891–1983), deutscher Architekt und Baubeamter
 Manfred Lemmer (1928–2009), deutscher Germanist und Mediävist 
 Ruth Lemmer (* 1955), deutsche Journalistin und Publizistin
 Susanne Schott-Lemmer (* 1965), deutsche Politikerin (CDU), Bürgermeisterin
 Thomas Lemmer (* 1977), Keyboarder, Pianist, Musikproduzent und Komponist
 Torsten Lemmer (* 1970), ehemaliger rechtsextremistischer Aktivist
 Ulrich Lemmer, deutscher Elektrotechniker 

Siehe auch:
 Lemmerer